Булло () — французская фамилия.
 Булло, Лор (род. 1986) — французская футболистка, защитница клуба «ПСЖ» и сборной Франции.
 Булло, Николь (род. 1987) — швейцарская хоккеистка, защитница.